Praia da Armação (Búzios)
Praia da Armação (Ilhabela)
Praia de Armação, em Salvador, Bahia
Praia da Armação da Piedade
Praia de Armação de Pêra
Praia da Armação do Pântano do Sul, em Florianópolis, Santa Catarina

Armacao
Desambiguações de topônimos